Polygyra hippocrepis är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1848.  Polygyra hippocrepis ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. IUCN kategoriserar arten globalt som nära hotad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hippocrepis